Austria:
 Schleinitz – rzeka, dopływ Schmida

Osoby:
 Richard Schleinitz – niemiecki architekt

Inne:
 Schleinitz – ród

Zobacz też:
 Leuben-Schleinitz